Cialdini kan syfta på:

Enrico Cialdini (1811–1892), hertig av Gaeta
Robert Cialdini (1945–), amerikansk socialpsykolog